Bothe ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bothe (1891–1981), deutscher Architekt
 Andreas Bothe (* 1967), deutscher Jurist und politischer Beamter (FDP)
 Carsten Bothe (* 1966), deutscher Journalist und Autor
 Conrad Heinrich Bothe (1885–1963), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Cord Bothe (1920–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Detlef Bothe (* 1957), deutscher Kanusportler, Olympiateilnehmer
 Detlef Bothe (* 1965), deutscher Schauspieler, Regisseur, Produzent Drehbuchautor und Kameramann
 Eugen Bothe (1835–1912), deutscher Jurist und Präsident des oldenburgischen Oberlandesgerichtes

 Gustav Bothe (1870–1948), deutscher Jurist und hoher Versicherungsbeamter
 Hans-Heinrich Bothe (1956–2013), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Hans-Werner Bothe (* 1952), deutscher Neurochirurg und Philosoph
 Heinz Bothe (1927–2017), deutscher Fußballspieler
 Heinz Bothe-Pelzer (1916–2015), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Herstellungsleiter
 Heinz-Jürgen Bothe (* 1941), deutscher Ruderer
 Hermann Bothe (1940–2022), deutscher Botaniker
 Hertha Bothe (1921–2000), deutsche Aufseherin in Konzentrationslagern
 Johann Bothe (* 1896), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (BDV/FDP)
 Josef Bothe (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Konrad Bothe (um 1475–nach 1501), niedersächsischer Chronist
 Margarete Bothe (1914–1945), deutsche Widerstandskämpferin
 Mark-Oliver Bothe (* 1993), deutscher Unihockeyspieler
 Maya Bothe (* um 1980), deutsche Schauspielerin
 Michael Bothe (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler und Völkerrechtsexperte
 Otto Bothe (Journalist) (?–1968), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Otto Bothe (Heimatforscher) (1903–1976), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Rolf Bothe (* 1939), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Sabine Bothe (* 1960), deutsche Handballtorhüterin
 Stephan Bothe (* 1984), deutscher Politiker (AfD)
 Walther Bothe (1891–1957), deutscher Kernphysiker (Nobelpreis 1954)
 Wolfgang Bothe (1952–1980), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Haus Bothe
 Both
 Bote (Begriffsklärung)
 Boothe